De wereldbeker skeleton in het seizoen 2005/2006 bestond uit zeven wedstrijden. De zesde wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz gold voor de Europese deelnemers tevens als het Europees kampioenschap.

Mannen 
De zeven wedstrijden kenden vier verschillende winnaars en de Canadees Jeff Pain trok aan het langste eind. Hij werd op het podium vergezeld door Gregor Stähli uit Zwitserland en de Amerikaan Eric Bernotas. Duff Gibson, die later in 2006 olympisch kampioen zou worden op de Olympische Winterspelen 2006 werd 13e. Voor Nederland kwamen Dirk Matschenz en Peter van Wees in actie tijdens dit wereldbekerseizoen.

Tijdens de eerste wedstrijd eindigde de Amerikaan Zach Lund aanvankelijk als tweede. Hij werd echter betrapt op het gebruik van finasteride, een haargroeimiddel dat hij al jaren gebruikte vanwege het lijden aan kaalheid. Lund werd gediskwalificeerd en uit de uitslag geschrapt. Aanvankelijk werd zijn diskwalificatie weer tenietgedaan, maar uiteindelijk toch herzien, waardoor hij ook niet in Turijn aan het vertrek kon komen.

Resultaten

Wedstrijd 1, Calgary, Canada

Wedstrijd 2, Lake Placid, Verenigde Staten

Wedstrijd 3, Igls, Oostenrijk

Wedstrijd 4, Sigulda, Letland

Wedstrijd 5, Königssee, Duitsland

Wedstrijd 6, Sankt Moritz, Zwitserland
Voor de niet Europese deelnemers gold deze wedstrijd tevens als het Europees kampioenschap.

Wedstrijd 7, Altenberg, Duitsland

Eindklassement

Individueel

Landenklassement

Vrouwen 
Bij de zeven wedstrijden waren slechts drie verschillende winnaars en ging de strijd om de wereldbeker uiteindelijk tussen twee van die drie sporters. Uiteindelijk trok Mellisa Hollingsworth-Richards met slechts 10 punten voorsprong op Maya Pedersen aan het langste eind. Op ruime afstand legde Diana Sartor beslag op de laatste podiumplek.

Resultaten

Wedstrijd 1, Calgary, Canada

Wedstrijd 2, Lake Placid, Verenigde Staten

Wedstrijd 3, Igls, Oostenrijk

Wedstrijd 4, Sigulda, Letland

Wedstrijd 5, Königssee, Duitsland

Wedstrijd 6, Sankt Moritz, Zwitserland
Voor de niet Europese deelnemers gold deze wedstrijd tevens als het Europees kampioenschap.

Wedstrijd 7, Altenberg, Duitsland

Eindklassement

Individueel

Landenklassement

Wereldbeker skeleton
Skeleton in 2005
Skeleton in 2006